Die Tanzania Premier League 2020/21 war die 57. Auflage der höchsten Spielklasse des Landes. Es nahmen 18 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antraten. Meister wurde der Simba SC aus Dar es Salaam.

 Aufsteiger:  Mbeya Kwanza FC, Geita Gold FC Mwanza

 Relegation / Playoff:
 Pamba SC 2:2 1:3 Coastel Union  //  Transit Camp FC 1:4 - 1:0 Mtibwa Sugar FC

Weblinks 
 http://www.rsssf.com/tablest/tanz2021.html

Fußballsaison 2020/21